Diamondback ist die lokale Bezeichnung für Klapperschlangen in den USA, vor allem:
 Diamant-Klapperschlange (eastern diamondback)
 Texas-Klapperschlange (western diamondback, texas diamondback)

Diamondback bezeichnet auch:
 Die Arizona Diamondbacks, ein Baseball-Team
In Anlehnung an die Schlangenbezeichnung wurde eine Achterbahn in Ohio benannt, siehe Diamondback (Kings Island).

Die deutschen Derby Cycle Werke führten Diamondback als Fahrradmarke.